Mount Darwin kan syfta på följande platser:

Antarktis

 Mount Darwin, Antarktis

Australien 

 Mount Darwin (berg i Australien), Tasmanien, West Coast, 

Robotskapade Australienförgreningar